Кирил Акалски е български футболист, вратар, който играе за отбора на Атлетик (Куклен).

Статистика по сезони 

Последна актуализация:

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Марица (Пловдив)
Футболисти на Берое
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Хасково
Футболисти на ОФК Етър (Велико Търново)
Български футболисти в Германия